Buday Péter (?–1998) karnagy, zenepedagógus
Buday Péter (1963) séf, műsorvezető
Buday Péter lelkipásztor
Buday Péter (1984) művészettörténész

Hasonló nevek:
Budai Péter (1946-2004) közigazgatási dolgozó, sportszervező, sportvezető